Хоја дел Дурасно има више значења:

 Хоја дел Дурасно (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хоја дел Дурасно (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику